Grete est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Grete Adler (1896-1990), nageuse et plongeuse autrichienne
Grete Albrecht (1893-1987), neurologue et psychothérapeute allemande
Grete Berger (1883-1944), actrice de théâtre autrichienne
 (1954-2017), femme politique norvégienne
Grete L. Bibring (1899-1977), psychiatre et psychanalyste américaine
 (née en 2000), joueuse estonienne de football
Grete Eliassen (née en 1986), skieuse américano-norvégienne
Grete Faremo (née en 1955), femme politique norvégienne
 (1918-?), nageuse danoise
 (1911-1962), actrice danoise
Grete Forst (1878-1942), soprano autrichienne
Grete Gaim (née en 1993), biathlète estonienne
Grete Heckscher (1901-1987), escruimeuse danoise
Grete Hermann (1901-1984), mathématicienne et philosophe allemande
Grete Heublein (1908-1997), athlète allemande
Grete Jalk (1920-2006), créatrice de meubles danoise
Grete Kellenberger-Gujer (1919-2011), biologiste moléculaire suisse
 (née en 1964), coureuse marathonienne norvégienne
 (1917-2010), artiste allemande
 (née en 1940), femme politique norvégienne
Grete Kühnhold (1872-?), infirmière coloniale allemande
Grete Mogensen (née en 1963), joueuse autrichienne de badminton
Grete Mosheim (1905-1986), actrice allemande
Grete Mostny (1914-1991), archéologue et anthropologue austro-chilienne
 (1924-2012), actrice norvégienne
Ann Grete Nørgaard (née en 1983), joueuse danoise de handball
Grete Ingeborg Nykkelmo (née en 1961), fondeuse et biathlète norvégienne
 (1912-2010), escrimeur danoise
 (née en 1995), chanteuse et compositrice estonienne
Liv Grete Poirée (née en 1974), biathlète norvégienne
Anne Grete Preus (1957-2019), chanteuse et musicienne norvégienne
 (née en 1982), cavalière de dressage estonienne
Grete Reinwald (1902-1983), actrice allemande
Grete Remen (née en 1966), femme politique belge
 (1908-1998), artiste expressionniste germano-américaine
Grete Rosenberg (1896-1979), nageuse allemande
 (née en 1993), heptathlonienne estonienne
, réalisatrice norvégienne de films pour famille
Grete Stern (1904-1999), photographe allemano-argentine
Grete Sultan (1906-2005), pianiste américaine
Grete Thiele (1913-1993), femme politique allemande
Grete Treier (née en 1977), coureuse cycliste estonienne
Grete Udras (née en 1988), athlète estonienne en saut en hauteur
Grete von Urbanitzky (1891-1974), auteure et traductrice autrichienne
Grete von Zieritz (1899-2001), pianiste et compositrice austro-allemande
Grete Waitz (1953-2011), marathonienne norvégienne
Grete Weikert (née en 1914), skieuse alpine autrichienne
Grete Weil (1906-1999), écrivaine allemande
Grete Weiskopf (1905-1966), auteure allemande de littérature jeunesse
Grete Weixler (1900-1921), actrice allemande

Prénom composé
Anne-Grete Strøm-Erichsen (née en 1949), femme politique norvégienne
 (née en 1994), joueuse estonienne de football
 (née en 1979), patineuse artistique estonienne

Voir aussi
Grete Minde, nouvelle allemande de Theodor Fontane (1879)
Faule Grete, terme allemand relié aux gros canons

Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom danois
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom islandais
Prénom norvégien
Prénom suédois